„Конан Варварина“ () е американски приключенски филм от 2011 г., на режисьора Маркус Ниспел. Премиерата на филма е на 11 август 2011 г.

Сюжет 

филмът разказва за приключенията на един герой от Кимерия – Конан.

Актьорски състав

Награди

Бележки

Външни препратки 
    
    
  Официален сайт 

Филми от 2011 година
Американски приключенски филми
Филми, заснети в България